Моисей в Египте () — опера Джоаккино Россини в 3 актах на итальянское либретто Андреа Леоне Тоттола. Премьера  состоялась 5 марта 1818 года в Театре Сан-Карло в Неаполе.

История создания  
Опера была заказана Россини знаменитым итальянским импресарио Доменико Барбайей в 1818 году. Либретто написал итальянский либреттист Андреа Тоттола, который положил в основу текста пьесу «Осирис» драматурга Франческо Рингьери. Первая постановка оперы состоялась 5 марта 1818 года и была очень тепло встречена зрителями. Спустя год в 1819 году Россини дописал молитву для Моисея и хора (Dal tuo stellato soglio).

Спустя несколько лет композитор создал французский вариант оперы для парижского театра Гранд-опера, получивший название «Моисей и фараон или Переход через Чермное море» (). В новой редакции был добавлен 4 акт, расширен список действующих лиц, также были изменены имена главных героев. Премьера оперы состоялась 26 марта 1827 года.

Действующие лица

Сюжет 
Действие происходит в Египте в XV—XIII вв. до н. э. (времена Исхода).

Действие I 
Лагерь евреев.

Моисей ждет возвращения своего брата Аарона, который отправился к фараону, чтобы просить освободить от рабства еврейский народ. Аарон возвращается с вестью о том, что хоть фараон не согласился отпустить евреев, однако супруга фараона, Амалтеа, приняла их сторону. Вместе с Аароном в лагерь вернулась сестра Моисея Аменофида со своей дочерью Гельцией. Печаль съедает сердце девушки: она влюблена в Осириса, сына фараона, чувства взаимны, но девушка обещала посвятить себя Господу. Неожиданно Моисей видит в небе радугу - божественный знак надежды. Моисей получает священные скрижали Завета. Все это убеждает его, что вскоре по Божьей милости еврейский народ получит долгожданную свободу.

Неожиданно в лагере появляется Осирис, влюбленный в Гельцию. Он пытается уговорить девушку бежать с ним, но та непреклонна - она должна остаться со своим народом, несмотря на чувства, которые испытывает к Осирису. Глубоко оскорбленный отказом, он прибегает к угрозам: если Гельция не согласится бежать, его отец, фараон, изменит своё решение в отношении евреев. Гельция оказывается принять предложение Осириса, тогда он переходит от угроз к действиям. Вскоре юноша возвращается в лагерь с приказом фараона - евреи должны остаться в Египте. Моисея как мятежника берут под стражу. Увидев фараона, прибывшего в стан евреев вместе со своей супругой Амальтеей, он бросает ему в лицо грозные слова о нарушении закона. Рассерженный Осирис требует смерти Моисея, в то время как Амальтея и Гельция просят фараона помиловать старца. Моисей потрясает жезлом, и тьма окутывает землю.

Действие II 
Дворец фараона.

Устрашенный могуществом Моисея фараон требует доставить его во дворец. После того как стража приводит старца, фараон просит Моисея снять проклятие в обмен на свободу, которую он дарует евреям. Моисей соглашается; взмах жезла - и тьма сменяется солнечным светом. Фараон приказывает своему сыну Осирису сочетается браком с дочерью правителя Ассирии. Но великая печаль поселилась в сердце юноши, он рассказывает Амальтее о своей любви к еврейской девушке. Однако Амальтея указывает, что Осирису надлежит повиноваться решениям фараона. Пылая злобой, Осирис вместе с царицей отправляется в храм Исиды.

Действие III 
Храм Исиды.

Фараон со жрецами возносят молитвы богам. В храм приходит Моисей и требует, чтобы фараон выполнил обещания, данные ему. Верховный жрец Мамбр объявляет, что пока евреи не принесут жертвы египетским богам, они не смогут покинуть Египет.  Моисей грозит карой Господней. В храм вбегает Офид, который сообщает, что воды Нила окрасились кровью - город атаковали полчища саранчи. Теперь уже верховный жрец и Озирид требуют смерти Моисея. В отмщение Моисей гасит алтари всех египетских богов. Фараон приказывает заковать евреев в цепи и отправить в пустыню. Моисей призывает их быть храбрыми и не страшиться судьбы.

Берег Красного моря. Осирис просит Гельцию остаться с ним. Девушка колеблется - она не может предать веру отцов. Моисей ставит перед ней ультиматум: или её любовь к Богу, или её чувства к Осирису. Гельция выбирает первое. В порыве гнева, не в силах сдержать свою ненависть, Осирис клянется, что будет преследовать евреев до тех пор, пока они не погибнут в пучине Красного моря. Евреи во главе с Моисеем начинают молиться. Вдали слышен шум приближающегося египетского войска. Моисей взмахом жезла заставляет волны расступиться; он и его народ входят в Красное море. Начинается сильная буря, злобствует ветер. Фараон думает, что Моисей и его товарищи погребены водами, но его сын не верит в это и бросается в пучину вместе со своими воинами.

Вышедшие целыми и невредимыми евреи возносят Господу свои молитвы и славят Моисея, который вывел их из Египта.

Избранная дискография

Ссылки 
Либретто оперы
 Стендаль "Жизнь Россини", гл. XXVI - "Моисей" (Собрание сочинений в 15-ти томах, том 8. Изд-во "Правда", М., 1959 г.)
Никколо Паганини - Вариации на тему оперы Джоакино Россини "Моисей в Египте"

Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры театра Сан-Карло в Неаполе